ЦПУ може да се отнася за:

 В компютърната терминология: Централно Процесорно Устройство (централен процесор)
 В промишлената електроника: ЦПУ – (Цифрово програмно управление) е компютъризирана система за програмно управление на високопроизводителни металорежещи машини и роботи или за управление на технологични процеси, автоматични измервателни многокоординатни машини, автоматични тестващи производствени системи др. машини и съоръжения. Приетата терминология в България съответства на приетата в чуждестранната техническа практика (съответно  и ).